Cattedrale di Sant'Agostino – a Bridgeport
 Cattedrale di Sant'Agostino – a Kalamazoo
 Cattedrale di Sant'Agostino – a St. Augustine
 Cattedrale di Sant'Agostino – a Tucson
 Concattedrale di Sant'Agostino a San Severino Marche